Medibank International Sydney 2009 var en professionel tennisturnering, som blev spillet udendørs på hard court. Det var 42. udgave af Medibank International Sydney, og turneringen var en World Tour 250 series-turnering på ATP Tour og en WTA Premier-turnering på WTA Tour'en. Både mændenes og kvindernes turnering blev afviklet på NSW Tennis Centre i Sydney, New South Wales, Australien den 11. – 17. januar 2009.

Herresingleturneringen blev vundet af 4.-seedede David Nalbandian, som i finalen besejrede den useedede Jarkko Nieminen med 6-3, 6-7, 6-2. Sejren var Nalbandians 10. ATP Tour-titel. Herredoubletitlen blev vundet af Bob og Mike Bryan, som i finalen besejrede Daniel Nestor med 6-1, 7-6.

I damesingle sikrede Jelena Dementjeva sig årets anden WTA Tour-titel, da hun finalen vandt 6-3, 2-6, 6-1 over Dinara Safina. Det var samtidig Dementjevas 13. WTA Tour-titel i karrieren. I damedoublefinalen vandt Hsieh Su-Wei og Peng Shuai over Nathalie Dechy og Casey Dellacqua med 6-0, 6-1.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 28 spillere, hvoraf de 21 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillede deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Turneringen blev vundet af 4.-seedede David Nalbandian fra Argentina, som i finalen besejrede den useedede finne Jarkko Nieminen med 6-3, 6-7, 6-2. Sejren var Nalbandians 10. ATP Tour-titel. Den forsvarende mester, Dmitrij Tursunov fra Rusland, tabte i 1. runde til franskmanden Richard Gasquet.

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf de 25 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillede deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Den forsvarende mester var belgieren Justine Henin, som imidlertid ikke forsvarede sin titel ved årets turnering, fordi hun i maj 2008 indstillede sin professionelle karriere. I hendes fravær sikrede russeren Jelena Dementjeva sig årets anden WTA Tour-titel, da hun finalen vandt 6-3, 2-6, 6-1 over landsmandinden Dinara Safina. Ugen inden havde Dementjeva sejret i ASB Classic 2009, og hun vandt dermed en WTA Tour-turnering for anden uge i træk. Det var endvidere hendes 13. WTA-titel i karrieren.

Kilder / eksterne henvisninger 
Medibank International Sydney 
Sony Ericsson WTA Tour – Medibank International – Resultater  
ATP World Tour – Medibank International 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009

cs:Medibank International Sydney 2009 - muži
fr:Tournoi de Sydney 2009 (ATP)